Rohkohl ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Rohkohl (1919–1971), deutscher  Schriftsteller, Hörspielautor, Drehbuchschreiber  und Regisseur
 Brigitte Rohkohl (* 1946), deutsche Schauspielerin, Medienjournalistin und Rundfunkmoderatorin, Tochter von Dieter Rohkohl